Hangl ist der Familienname folgender Personen:
 Célina Hangl (* 1989), Schweizer Skirennläuferin
 Georg Hangl (1889–1945), deutscher Hauptlehrer und NS-Opfer
 Marco Hangl (* 1967), Schweizer Skirennläufer
 Martin Hangl (* 1962), Schweizer Skirennläufer